41-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 20 ноября 1988 года по 16 марта 1989 года.

На предварительном этапе команды провели турниры по географическому принципу: Восток, Запад. Затем лучшие из них разыграли в финальном турнире места с 1-го по 8-е, а остальные — с 9-го по 14-е. В высшей лиге играли 14 команд. Сыграно 164 матча, в них забито 1169 мячей.

Чемпионом СССР в десятый раз подряд стала команда «Енисей» (Красноярск). Эта золотая серия является самой продолжительной в истории чемпионатов страны.

Высшая лига

Предварительный этап 

В верхних строках таблиц приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

Финальный этап 

В финале за 1-8 места командам зачтены очки, набранные ими в играх между собой на предварительном этапе.

В финале за 9-14 места командам зачтены все очки, набранные ими на предварительном этапе. Команды из одной предварительной группы играли между собой дважды, а с командами из другой группы по 4 раза.

В верхних строках таблиц приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

Переходные игры 
 «Кузбасс» Кемерово — «Вымпел» Калининград — 6:3, 6:6.
 «Юность» Омск — «Север» Северодвинск — 5:2, 0:2.

Высшую лигу покинул «Локомотив» (Иркутск). «Кузбасс» (Кемерово) и «Юность» (Омск) сохранили за собой право остаться в высшей лиге в следующем сезоне.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 
 «Енисей» (Красноярск) (19 игроков): Виктор Казанов (11), Михаил Лещинский (17), Андрей Моисеев (11), Сергей Шилов (16) — Игорь Бондаренко (20; 2), Андрей Никитченко (18; 0), Виталий Савлук (18; 1), Андрей Сизов (19; 0), Виктор Шакалин (20; 1), Дмитрий Щетинин (19; 1), Игорь Глубоков (17; 9), Юрий Лахонин (12; 1), Юрий Першин(20; 1), Игорь Савлук (11; 0), Юрий Соколов (20; 1), Виталий Ануфриенко (15; 11), Сергей Ломанов (15; 32), Владимир Митрюшкин (20; 11), Валерий Савин (20; 27).
 СКА (Хабаровск) (21 игрок): Сергей Бурдюхов (20), Владимир Шестаков (17) — Александр Волков (20; 1), Сергей Тисленко (18; 0), Юрий Горностаев (20; 0), Виктор Ковалёв (19; 10), Александр Леонов (20; 3), Василий Никитин (16; 0), Игорь Осипов (12; 0), Александр Першин (20; 7), Вячеслав Саломатов (19; 3), Руслан Шувалов (19; 1), Евгений Березовский (20; 24), Алексей Жеребков (19; 1), Владислав Каверин (13; 3), Николай Паздников (19; 14), Сергей Фисенко (9; 0), Валерий Чухлов (20; 35). В составе команды также выступали Игорь Агапов (6; 0), Раис Гайфуллин (3; 0), Алексей Максаков (2; 0).
 «Зоркий» (Красногорск) (20 игроков): Александр Господчиков (19), Андрей Савин (5) — Владимир Баранов (20; 1), Николай Горелов (20; 1), Михаил Калинин (14; 0), Михаил Курыгин (17; 0), Андрей Блынский (14; 3), Александр Епифанов (20; 5), Сергей Матюшичев (20; 0), Ирик Фасхутдинов (14; 1), Александр Шишкин (19; 6), Вячеслав Архипкин (20; 14), Александр Караблин (19; 11), Михаил Климов (20; 21), Олег Корпалёв (20; 11). В составе команды также выступали Андрей Антонов (4; 0), Владимир Балаев (2; 0), Александр Горский (7; 0), Сергей Петров (5; 0), Дмитрий Торопов (3; 0).
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) (21 игрок): Александр Веденеев (20), Эдуард Вормсбехер (13) — Анатолий Волохин (20; 5), Вячеслав Горчаков (19; 4), Андрей Кузнецов (20; 0), Александр Лопатин (19; 0), Александр Майорин (20; 5), Сергей Никитченко (20; 7), Юрий Никульшин (19; 0), Алексей Попов (20; 0), Алексей Разуваев (19; 7), Андрей Федосеев (20; 11), Андрей Филиппов (20; 12), Борис Целищев (20; 0), Дмитрий Чуркин (13; 3), Михаил Юрьев (18; 12). В команде также выступали Владислав Дегальцев (3; 0), Игорь Казарин (2; 0), Дмитрий Копнин (12; 3), Александр Корниенко (1; 0) и Анатолий Спиридонов (3; 0).
 «Динамо» (Москва) (19 игроков): Сергей Лазарев (16; −36), Валерий Сипчин (16; −42) − Сергей Агалаков (19; 7), Вячеслав Бочков (11; 0), Сергей Глухов (11; 0), Валерий Грачёв (20; 4), Александр Грехов (2; 0), Вадим Гришпун (18; 1), Александр Ермолаев (18; 5), Андрей Ефремов (20; 1), Сергей Зимин (19; 7), Михаил Илларионов (12; 1), Олег Мазия (15; 0), Андрей Нуждинов (20; 0), Владимир Плавунов (18; 1), Максим Потешкин (19; 5), Николай Усольцев (20; 21), Артур Фёдоров (7; 0), Александр Цыганов (20; 16).
 «Динамо» (Алма-Ата) (17 игроков): Алексей Коломенский (17), Аркадий Ляпин(20) — Юрий Алексеев (16; 1), Андрей Галеев (20; 17), Золотарёв Алексей(19; 0), Андрей Маряшин (19; 3), Демид Мисюков (15; 0), Владимир Набер (20; 1), Алексей Никишов (20; 4), Владислав Новожилов (16; 0), Александр Осокин (20; 0), Валерий Привалов (20; 13), Сергей Смольников (20; 0), Игорь Фаттахов (20; 1), Олег Чернов (20; 15), Юрий Чурсин (16; 1), Николай Шмик (20; 0).
 «Водник» (Архангельск) (22 игрока): Игорь Лопухин (16), Александр Синицын (20) — Владимир Антрушин (17; 1), Олег Батов (20; 2), Игорь Гапанович (12; 11), Юрий Зайцев (20; 1), Александр Зинкевич (20; 8), Иван Калинин (19; 0), Александр Киприянов (19; 0), Игорь Крапивин (20; 0), Олег Незнамов (13; 0), Александр Романюк (20; 1), Вячеслав Серов (18; 1), Дмитрий Силинский (19; 25), Юрий Синицын (18; 0), Сергей Фирсов (20; 6), Александр Шкаев (20; 6), Николай Ярович (20; 2). В составе команды также выступали Николай Изотов (1; 0), Николай Салин (1; 0), Андрей Стук (11; 0) и Дмитрий Шеховцов (4; 0).
 «Волга» (Ульяновск) (20 игроков): Алексей Лукин (14), Олег Шубин (19) − Николай Афанасенко (19; 27), Юрий Барашков (13; 0), Сергей Евдокимов (20; 4), Евгений Землянов (20; 4), Владимир Коваль (20; 0), Андрей Кулагин (20; 0), Дмитрий Куров (14; 0), Алексей Марков (20; 3), Олег Минаев (18; 0), Сергей Наумов (12; 1), Александр Некрасов (19; 0), Андрей Овченков (19; 0), Сергей Павлушкин (16; 0), Андрей Савосин (20; 9), Раип Фасхутдинов (20; 0), Рамис Хабибуллин (20; 5). В команде также выступали Николай Синьков (1; 0) и Сергей Чесалов (10; 0).
 «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроков): Николай Зыкин (28), Сергей Морозов (19) — Эдуард Бай (28; 12), Евгений Великанов (28; 9), Алексей Другов (28; 6), Сергей Камбалов (23; 0), Сергей Конаков (24; 9), Александр Ларионов (28; 3), Вячеслав Леготин (27; 1), Александр Мальцев (27; 3), Владимир Марков (27; 12), Борис Норкин (28; 14), Андрей Палёв (27; 0), Андрей Панин (27; 16), Александр Пасынков (27; 2), Александр Пестов (28; 0), Андрей Тимушев (20; 0), Павел Франц (27; 0), Владимир Шадрин (1; 0).
 «Старт» (Нижний Новгород) (19 игроков): Николай Домненков (27), Юрий Ерофеев (22) — Евгений Горячев (16: 2), Алексей Дьяков (19; 25), Тимофей Игнатенков (5; 0), Юрий Игнатьев (11; 0), Анатолий Илясов (28; 18), Геннадий Ионов (26; 4), Юрий Логинов (27; 6), Андрей Локушин (27; 4), Сергей Максименко (25; 38), Игорь Малышев (23; 2), Виктор Митрофанов (28; 5), Владимир Нючев (25; 2), Валерий Осипов (28; 1), Игорь Пьянов(20; 0), Алексей Рукин (24; 1), Александр Рычагов (27; 4), Олег Шестеров (28; 1).
 СКА (Свердловск) (21 игрок): Игорь Васюков (9), Владимир Чермных (28) — Александр Артемьев (28; 2), Леонид Вострецов (28; 28), Олег Ерастов (3; 3), Леонид Жаров (28; 24), Константин Залетаев (22; 5), Сергей Ин-Фа-Лин (26; 13), Игорь Коноплёв (11; 0), Дмитрий Копнин (8; 4), Вадим Мокин (18; 0), Евгений Опытов (2;0), Андрей Пермяков (26; 1), Олег Полев (28; 6), Виктор Ронжин (10; 1), Владислав Самородов (28; 0), Андрей Терехов (10; 0), Сергей Топычканов (26; 0), Юрий Третьяков (28; 6), Дмитрий Хардин (22; 0), Александр Ямцов (25; 23).
 «Кузбасс» (Кемерово) (21 игрок): Николай Горбунов (4), Владислав Нужный (24) — Владимир Баздырев (2; 0), Сергей Береснев (9; 0), Евгений Глуходед (4; 0), Вадим Гордеев (11; 0), Вадим Господчиков (28; 0), Владимир Киндсфатер (28; 6), Игорь Костенко (13; 0), Сергей Кухтинов (28; 2), Сергей Лихачёв (28; 32), Николай Машковский (7; 0), Евгений Морозов (25; 0), Сергей Мяус (28; 4), Юрий Никитин (28; 20), Андрей Пфейф (28; 3), Дмитрий Репях (28; 0), Дмитрий Рыжиков (20; 1), Андрей Сметанин (26; 4), Валерий Тараканов (26; 2), Игорь Тараканов (28; 27).
 «Юность» (Омск) (24 игрока): Юрий Карнаухов (7), Александр Лапотко (7), Сергей Речкин (25) − Сергей Аксёнов (13; 0), Тимофей Андреев (28; 1), Дмитрий Аркашов (1; 0), Даниар Байталипов (28; 10), Михаил Дымшаков (28; 12), Владимир Зенков (28; 13), Андрей Кобелев (28; 23), Владимир Кузьмин (27; 0), Юрий Кулишев (24; 0), Игорь Листопад (28; 4), Дмитрий Макеев (1; 0), Юрий Полстянов (28; 6), Юрий Почкунов (26; 0), Юрий Самсонов (28; 1), Сергей Степанов (12; 1), Иван Угрюмов (25; 9), Сергей Удод (9; 1), Сергей Ухов (1; 0), Юрий Ухов (22; 2), Алексей Фошин (7; 0), Игорь Христолюбов (1; 0).
 «Локомотив» (Иркутск) (23 игрока): Сергей Иванович Лазарев (26), Валерий Мемма (20) — Сергей Березовский (28; 35), Евгений Гришин (13; 0), Василий Донских (27; 0), Виктор Захаров (27; 1), Михаил Никитин (28; 6), Владимир Петров (19; 1), Сергей Политов (27; 6), Виталий Похоев (22; 1), Вадим Семёнов (28; 11), Сергей Семёнов (28; 1), Константин Чайкин (28; 0), Сергей Черняев (28; 0), Виктор Шаров (26; 21), Михаил Швецов (22; 1), Сергей Шукан (19; 0). В команде также выступали Василий Карелин (4; 0), Дмитрий Поляков (2; 0), Алексей Устюжанин (4; 0), Александр Шипилов (2; 0) и вратари Алексей Баженов (1) и Игорь Малахов (6).

Лучший бомбардир — Сергей Максименко, «Старт» (Горький) — 38 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая лига 
Соревнования прошли с 22 ноября 1988 по 20 марта 1989 года. 22 команды были разделены на две подгруппы. Победители групп в играх между собой определили право играть в высшей лиге. Команды, занявшие в группах вторые места в играх между собой определили участника переходного турнира за право играть в высшей лиге.

Западная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6.
 Результаты шести матчей «Вымпел» (Калининград) − «Ракета» (Казань), «Вымпел» (Калининград) − «Уралец» (Уральск), «Вымпел» (Калининград) − «Красная заря» (Ленинград), «Ока» (Навашино) − «Нефтяник» (Новокуйбышевск), «Ока» (Навашино) − «Строитель» (Димитровград) и «Нефтяник» (Новокуйбышевск) − «Красная заря» (Ленинград) уточнены по справочнику «Хоккей с мячом. !990 год. Боровичи». Они отмечены *. Для команд «Ока» (Навашино), «Уралец» (Уральск) и «Строитель» (Димитровград) количество забитых и пропущенных иячей также несколько отличаются от данных, приведённых в энциклопедии «Хоккей с мячом».

Восточная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6.
 Результаты матчей «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Восток» (Арсеньев) и «Дальсельмаш» (Биробиджан) − «Уральский трубник» (Первоуральск) уточнены по справочнику Пагнуев С, Трусов В. «Хоккей с мячом. 43 чемпионат СССР», Первоуральск, 1990 год. Они отмечены *.
 За первое место: «Саяны» (Абакан) − «Север» (Северодвинск) 3:3 − 9:3.
 За третье место: «Вымпел» (Калининград) − «Уральский трубник» (Первоуральск) 11:2 − 3:8.
 «Саяны» (Абакан) (26 игроков): Андрей Лобачёв, Эдуард Чернышков, Вадим Шовейников — Евгений Ерахтин (6), Владимир Савин (9), Владимир Сергеев (40), Александр Черменин, Евгений Баженов, Васил Гисматуллин (64), Андрей Калинин (34), Алексей Литовкин (13), Алексей Терентьев (2), Николай Ельчанинов (66), Андрей Петрухин (14), В. Девянин (1), С. Кулагин (1), Виктор Солодухин (4), Эдуард Ткаченко (6), Владимир Ульянов, Юрий Витухин (8), Виктор Лабун (1), Игорь Вершинин, Е. Добрынин, И. Рябчевский, А. Ушев, С. Швецов. В скобках забитые мячи. Главный тренер − Ю. П. Иванов. «Саяны» (Абакан) завоевали путёвку в высшую лигу. «Север» (Северодвинск) и «Вымпел» (Калининград) получили право сыграть в переходных матчах.

Переходный турнир 
Состоялся в Нижней Туре с 15 по 20 марта 1989 года. В нём участвовали худшие команды каждой группы первой лиги вместе со вторым и третьим призёрами второй лиги и победителем чемпионата Казахской ССР командой «Горняк» (Хромтау). В однокруговом турнире за место в первой лиге победила команда «Красная заря» (Ленинград).

Вторая лига 
Соревнования прошли с 26 ноября 1988 по 9 марта 1989 года. На предварительном этапе 56 команд, разбитые на десять групп, определили победителей. В 1 − 5 группах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе. В финальном турнире участвовали победители групп, которые определили победителя второй лиги и обладателя путёвки в первую группу.
 Первая зона. Победитель «Криогенмаш» (Балашиха).
 Вторая зона. Победитель «Северный водник» (Архангельск).
 Третья зона. Победитель «Бумажник» (Сыктывкар).
 Четвёртая зона. Победитель «Никельщик» (Верхний Уфалей).
 Пятая зона. Победитель «Лесохимик» (Усть-Илимск).
 Шестая зона. (Боровичи), Новгородская область. Победитель «Труд» (Мурманск).
 Седьмая зона. (Димитровград), Ульяновская область. Победитель «Урожай» (Димитровград). Из-за участия в составе незаявленного игрока Сергея Барбунова команда «Урожай» (Димитровград) была дисквалифицирована, и её место в стыковых играх занял «Труд» (Обухово).
 Восьмая зона. (Далматово), Курганская область. Победитель «Северский трубник» (Полевской).
 Девятая зона. (Горно-Алтайск), Алтайский край. Победитель «Торпедо» (Красноярск).
 Десятая зона. (Уссурийск), Приморский край. Победитель ХВВСУ (Хабаровск).

Стыковые матчи за право выхода в финальный турнир второй лиги 
 «Труд» (Мурманск) − «Криогенмаш» (Балашиха) 3:6; 3:5; 5:2; 5:0.
 «Северный водник» (Архангельск) − «Труд» (Обухово) +:- (неявка «Труда»).
 «Бумажник» (Сыктывкар) − «Северский трубник» (Полевской) 8:4; 6:2; 5:5; 4:9.
 «Никельщик» (Верхний Уфалей) − «Торпедо» (Красноярск) 8:3; 7:2; 2:5; 10:4.
 ХВВСУ (Хабаровск) − «Лесохимик» (Усть-Илимск) 1:5; 4:6; 7:1; 6:0.

Финальный турнир второй лиги 
В финальном турнире участвовали победители стыковых матчей, которые вели спор за одно место в первой лиге. Заключительный этап соревнований состоялся в Архангельске с 3 по 9 марта 1989 года.

 «Северный водник» (Архангельск): А. Матукайтес — Д. Выдрин, Л. Кочетов, Д. Скорняков, М. Зануров (4), В. Меньшуткин (3), О. Незнамов (8), Н. Салин (40), Н. Изотов (18), Д. Суходяевский (12), Д. Шеховцов (47), А. Магунов, А. Щеколенко, А. Белов (3), С. Старосветский (14), О. Гринчук (4), А. Чуркин (2), А. Стук (9), И. Сковородкин (1), А. Гундерсен (3), Н. Малыхин (1), А. Котцов, И. Манушкин, В. Могутов, С Нехорошков, Э. Тихомиров, Л. Чемисов (2), С. Попов (4). Главный тренер — В. В. Меньшиков, тренер А. А. Кармакулов. В скобках − забитые мячи.
Право выступать в первой лиге завоевал «Северный водник» (Архангельск), а ХВВСУ (Хабаровск) и «Никельщик» (Верхний Уфалей) получили право сыграть в переходном турнире.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1989 году
1989 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1988 году